Песма Евровизије 1978. било је 23. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 22. априла 1978. у Конгресној дворани у Паризу у Француској. Био је то трећи пут да је Француска домаћин такмичења. Водитељи такмичења су били Дениз Фабр и Леон Зитрон.

Након Лондона, Амстердама и Стокхолма, Париз је постао четврти олимпијски град који је организовао Песму Евровизије.

Двадесет земаља је учествовало: Данска се вратила након 11-годишње паузе, Турска након двогодишње паузе. Израел је остварио прву победу освојивши 157 поена. Први пут је на такмичењу победила једна од земаља Блиског истока и песма изведена на једном од семитских језика.

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1978.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1978.